Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 130-as, továbbá -as, 130A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 130-as busz (Budapest)
 130-as busz (Budapest, 1972–1976)megszűnt
 130-as busz (Budapest, 1977–1993)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1993–2007)megszűnt

 130-as busz (Pécs)
 130A busz (Pécs)